De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2020 was de vijfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 16 augustus 2020 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

MotoGP 
De race zou oorspronkelijk over 28 ronden verreden worden, maar na acht ronden werd de race gestopt vanwege een ongeluk tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli. De race werd herstart over 20 ronden.

Moto2 
De race zou oorspronkelijk over 25 ronden verreden worden, maar na drie ronden werd de race gestopt vanwege een ongeluk tussen Enea Bastianini, Hafizh Syahrin, Edgar Pons en Andi Farid Izdihar. De race werd herstart over 13 ronden.

Moto3 
Khairul Idham Pawi kon vanwege een gebroken vinger niet deelnemen aan de race. Ai Ogura, Celestino Vietti, Andrea Migno, Davide Pizzoli en Jason Dupasquier werden allemaal een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Hiervoor werd Darryn Binder tevens twee posities teruggezet, terwijl Niccolò Antonelli en Alonso López hier drie seconden tijdstraf voor kregen.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)